Abzu ou Abzû peut désigner :
 Abzu, l'océan souterrain dans la mythologie sumérienne et akkadienne ;
 Abzû, jeu vidéo sorti en 2016 ;
 Abzu, album du groupe Absu.